Franz Kafka (1883–1924) foi um escritor boêmio de língua alemã.

Kafka também pode referir-se a:
 Kafka, um filme de 1991 por Steven Soderbergh
 Prêmio Franz Kafka, também chamado de Kafka Prize ou Prêmio Kafka
 3412 Kafka, um asteróide
 Apache Kafka, uma plataforma open-source de processamento de streams desenvolvida pela Apache Software Foundation
 Kafka à beira-mar, um romance de Haruki Murakami

Ver também